Сангре-Гранде ():

 Сангре-Гранде (город) — город и административный центр региона Сангре-Гранде в Тринидаде и Тобаго.
 Сангре-Гранде  (регион) — регион в Тринидаде и Тобаго.

См. также 
 «Сангре-Гранде Реджионал Комплекс» () — мультиспортивный стадион вместимостью 7 тыс. человек. Преимущественно используется для футбольных матчей клубом «Норт-Ист Старз».